El término Tirzah puede referirse a:

 (267) Tirza, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Tirzah, una ciudad de los Estados Unidos.
 Tirsá, nombre de una ciudad y un personaje citados en la Biblia.
 Tirzah, un personaje de ficción de la novela y películas Ben-Hur.
 A Tirsá, un poema de William Blake.
 Tirzah, cantante británica.